Az Apollodórosz (görögül: Ἀπολλόδωρος) gyakori név volt az ókori görögöknél:

 Apollodórosz (építész), Damaszkuszi Apollodórosz, építész, szobrász, mérnök, az i. sz. 2. században élt, a római kori Damaszkuszból származik
 Apollodórosz (festő), Apollodórosz Szkiagrafosz, az i. e. 5. században élt, művei nem maradtak fenn, a szkiagráfiáról (árnyékolási technika) ismert
 Apollodórosz (komédiaköltő), az attikai újkomédia költője (több komédiaköltő is élt ilyen néven: pl. Karüsztoszi Apollodórosz, Gélai Apollodórosz)
 Apollodórosz (költő), Tarszoszi Apollodórosz, tragédiaköltő, az i. e. 3. században élt
 Apollodórosz (rétor), Pergamoni Apollodórosz, kb. i. e. 108 – 23 között élt
 Apollodórosz (szobrász), bronzszobrairól ismert (pl. Silanion (Σιλανίων)), i. e 324 körül élte fénykorát
 Apollodórosz (történetíró), több történetíró is ismert ezen a néven: pl. Artemitai Apollodórosz, v. aki Zénón (epikureus filozófus) tanára volt (becenevén a "Kert türannosza" (Κηποτύραννος))